Ямпільська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Ямпільська волость — Кременецького повіту Волинської губернії;
 Ямпільська волость — Ямпільського повіту Подільської губернії;
 Ямпільська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.